David Schneider peut désigner :
  (1755-1826), entomologiste allemand ;
 David Schneider (1918-1995), anthropologue américain ;
 David Schneider (1963-), acteur et réalisateur britannique ;
 David Schneider (1981-), orienteur et coureur en montagne suisse.